Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Slowakije. IJsland heeft geen ambassade in Slowakije.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Slowakije
IJslandse